Брэдли Грэй Мэйнард (; род. 9 мая 1979, Финикс, Аризона, США) — американский борец и профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в лёгкой весовой категории UFC. Является автором одного из самых быстрых нокаутов в истории UFC, 9 секунд против Джо Вереса. По состоянию на март 2012, Мейнард занимает 4-ую строчку в лёгком дивизионе по версии Sherdog.

Достижения

Mixed Martial Arts 

 Ultimate Fighting Championship
 Fight Of The Night (One time)
 The Ultimate Fighter 5 Lightweight Tournament Semi-Finalist

Amateur Wrestling 

 National Collegiate Athletic Association
 NCAA Division I 157 lb - 8th place out of Michigan State University (2001)
 NCAA Division I 157 lb - 7th place out of Michigan State University (2002)
 NCAA Division I 157 lb - 7th place out of Michigan State University (2003)
 NCAA Division I All-American (2001, 2002, 2003)

Статистика боёв в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|13-7-1 (1)
| Ник Ленц
|Техническим нокаутом (удар ногой в голову и добивание)
|UFC 229: Нурмагомедов - МакГрегор
|6 октября 2018
|align=center|2
|align=center|1:19
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|13-6-1 (1)
| Теруто Ишихара
|Решением (единогласным)
|UFC The Ultimate Fighter 25 Finale
|7 июля 2017
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|12-6-1 (1)
| Райан Холл
|Решением (единогласным)
|UFC The Ultimate Fighter 24 Finale
|3 декабря 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|12-5-1 (1)
| Фернандо Бруно
|Решением (единогласным)
|UFC  - The Ultimate Fighter 23 Finale
|8 июля 2016
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-5-1 (1)
| Александр Яковлев
|Решение (единогласное)
|UFC Fight Night: Mendes vs. Lamas
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Фэрфакс, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-4-1 (1)
| Росс Пирсон
|Технический нокаут (удары)
|UFC Fight Night: Bader vs. St. Preux
|
|align=center|2
|align=center|1:35
|Бангор, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-3-1 (1)
| Нейт Диас
|Технический нокаут (удары)
|UFC: The Ultimate Fighter 18 Finale
|
|align=center|1
|align=center|2:38
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|11-2-1 (1)
| Ти Джей Грант
|Технический нокаут (удары)
|UFC 160: Velasquez vs. Bigfoot 2
|
|align=center|1
|align=center|2:07
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|11-1-1 (1)
| Клей Гвида
|Решение (раздельное)
|UFC on FX 4
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|10-1-1 (1)
| Фрэнки Эдгар
|ТКО (удары)
|UFC 136
|
|align=center|4
|align=center|3:54
|Хьюстон, США
|
|-
|Ничья
|align=center|10-0-1 (1)
| Фрэнки Эдгар
|Ничья (раздельная)
|UFC 125
|
|align=center|5
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-0 (1)
| Кенни Флориан
|Решение (единогласное)
|UFC 118
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Бостон, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-0 (1)
| Нейт Диас
|Решение (раздельное)
|UFC Fight Night: Maynard vs. Diaz
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Фэрфакс, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-0 (1)
| Роджер Уэрта
|Решение (раздельное)
|UFC Fight Night: Diaz vs. Guillard
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Оклахома-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|7-0 (1)
| Джим Миллер
|Решение (единогласное)
|UFC 90
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Колумбус, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-0 (1)
| Рич Клементи
|Решение (единогласное)
|UFC 90
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Роузмонт, США
|
|-
|Победа
|align=center|5-0 (1)
| Фрэнки Эдгар
|Решение (единогласное)
|UFC Fight Night: Florian vs. Lauzon
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Брумфилд, США
|
|-
|Победа
|align=center|4-0 (1)
| Деннис Зифер
|Решение (единогласное)
|UFC Fight Night: Swick vs Burkman
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0 (1)
| Джо Верес
|КО (удар)
|UFC Fight Night: Thomas vs Florian
|
|align=center|1
|align=center|0:09
|Лас-Вегас, США
|
|-
|
|align=center|2-0 (1)
| Роб Эмерсон
|Нет результата
|The Ultimate Fighter 5 Finale
|
|align=center|2
|align=center|0:39
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Брент Уидман
|Решение (единогласное)
|WEF: Orleans Arena
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Джошуа Пауэлл
|ТКО (удары)
|Title Fighting Championships 1
|
|align=center|1
|align=center|2:56
|Де-Мойн, США
|
|-
|}

Бойцы смешанных единоборств США